

В Україні 
 Палац Яблоновських (Ганнопіль) — втрачена пам'ятка резиденційної архітектури XVIII століття у селі Ганнопіль Славутського району, Хмельницької області.
 Палац Яблоновських (Старий Кривин) — втрачена пам'ятка резиденційної архітектури XVIII століття у селі Кривин Славутського району, Хмельницької області.

У Польщі 
 Палац Яблоновських (Варшава) — палац у центрі Варшави.

Яблоновські